Per viadotto Aglio si può intendere:
 il viadotto Aglio posto sul tracciato storico dell'Autostrada del Sole
 il viadotto Aglio posto al termine della variante di valico